Abdillahi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Barkat Abdillahi (* 1947), Politiker (RPP) aus Dschibuti
 Omar Abdillahi Charmarke (* 1954), Leichtathlet aus Dschibuti
 Fathia Youssouf Abdillahi (* 2006), französische Schauspielerin